Mall Molesworth e Emily Westacott hanno battuto in finale Joan Hartigan e Ula Valkenburg 6-8, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mall Molesworth /  Emily Westacott (Campionesse)
 Joan Hartigan /  Ula Valkenburg (finale)

 Louie Bickerton /  Nell Hall (semifinali)
 Nancy Chitty /  Nancy Lewis (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1934